Ел Солито има више значења:

 Ел Солито (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солито (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солито, Уерта ла Сијенега (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солито (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Солито (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Солито (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Солито (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Солито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Солито (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Солито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солито, Рикардо Гера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солито (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солито (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Солито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику